Neokaisáreia kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Neokaisáreia (ort i Grekland, Epirus), Nomós Ioannínon, 
 Neokaisáreia (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Pierías, 

Robotskapade Greklandförgreningar